Quartettsatz (Dvořák), een compositie van Antonín Dvořák
Quartettsatz (Schubert), een compositie van Franz Schubert